Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1949, no circuito de Indianapolis na segunda-feira, 30 de Maio de 1949.

1949
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1949